Messier 61 (M61), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M61 (Denemarken), zie Århus Syd Motorvejen
M61 (Groot-Brittannië)